В одиночному розряді тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Іву Майолі 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Магдалена Малеєва (півфінал)
 Забіне Гак (півфінал)

 Наталі Тозья (2-ге коло)
 Іва Майолі (фінал)
 Катарина Малеєва (1-ше коло)
 Жулі Алар (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Barcelona Ladies Open